Cerrito Colorado bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cerrito Colorado (Cibola County, New Mexico)	
 Cerrito Colorado (Taos County, New Mexico, 2944 m)	
 Cerrito Colorado (Taos County, New Mexico, 3126 m)